Pelabuhanratu kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Pelabuhanratu (ort i Indonesien), Jawa Barat, 
 Kelurahan Pelabuhanratu, administrativ by, Jawa Barat, 
 Kecamatan Pelabuhanratu, distrikt, Jawa Barat, 

Robotskapade Indonesienförgreningar